Příjmení Lister nosí více osobností :

 Anne Lister (1791–1840) – anglická statkářka a „první moderní lesbička”
 Dave Lister – fiktivní postava z anglického seriálu Červený trpaslík
 Joseph Lister (1827–1912) – anglický lékař, inovátor v oboru chirurgie
 Enrique Líster – španělský politik a generál
 Philip Cunliffe-Lister – britský politik 20. – 50. let 20. století
 Tom Lister, Jr. (1958–2020) – americký komik

Rozcestníky - příjmení